La competizione di spada maschile ai XVIII Giochi panamericani ha avuto luogo a Lima il 5 agosto 2019 presso il Centro de Convenciones de Lima.

Risultati

Qualificazioni
Gli iscritti erano 18, scesi a 14 dopo le qualificazioni, nelle quali gli schermidori erano divisi in 3 gruppi da 6, con gli schermidori che disputavano ognuno cinque incontri. I 14 atleti con il maggior numero di vittorie e differenza stoccate erano promossi alla fase finale ad eliminazione diretta, agli ottavi di finale, con i due migliori delle qualificazioni promossi direttamente ai quarti di finale.

Fase finale

Collegamenti esterni
Spada maschile lima2019.pe

Scherma ai XVIII Giochi panamericani